Sarov kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Sarov (ort i Azerbajdzjan, Goranboj), 
 Sarov (ort i Azerbajdzjan, Tärtär), 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar